Der Grand Prix von Prag (offizielle Bezeichnung derzeit Birell Prague Grand Prix) ist ein Laufsportereignis, das seit 1996 in Prag stattfindet. Es wird von den Veranstaltern des Prag-Marathons organisiert und besteht aus zwei Straßenläufen: Einem Rennen für Männer über 10 km (Metro Men’s Race) und einem Rennen für Frauen über 5 km (adidas Women’s Race). Seit 2003 ist in beide Rennen ein Volkslauf integriert.

Geschichte 
Die Erstaustragung fand 1996 als Golden Ten am Vortag des Prag-Marathons statt. Sowohl Männer wie Frauen starteten über 10 km. Im Jahr darauf wurde die Veranstaltung in den Herbst verlegt und auf die männliche Laufelite beschränkt. 1999 wurde sie um einen Frauenlauf über 5 km erweitert. Seit 2013 laufen auch die Frauen über 10 km. 2017 erzielte die Kenianerin Joyciline Jepkosgei mit ihrer Siegerzeit von 29:43 Minuten einen neuen Weltrekord über diese Distanz.

2009 wurde dem Männerrennen das Road Race Silver Label der IAAF verliehen.

Strecke 
Start und Ziel beider Strecken ist auf dem Altstädter Ring. Beide verlaufen teils durch die Altstadt, teils entlang der Moldau.

Siegerliste 
Quelle für Ergebnisse vor 1998: Website des Veranstalters

Entwicklung der Finisherzahlen

Weblinks 
 Website des Veranstalters

Fußnoten 

Laufveranstaltung in Tschechien
Sportveranstaltung in Prag
Stadtlauf
Gegründet 1996
Erstveranstaltung 1996